

Localidades
Roseland (Califórnia)
Roseland (Flórida)
Roseland (Indiana)
Roseland (Kansas)
Roseland (Luisiana)
Roseland (Nebraska)
Roseland (Nova Jérsei)

Ou ainda:
Roseland Ballroom
Roseland NYC Live

Desambiguação
Desambiguações de topônimos